Чартерис ():
 Чартерис, Лесли (1907—1993) — британо-китайский писатель.
 Чартерис, Люк (род. 1983) — валлийский регбист.